Francos Rodríguez (straat) - straat in Madrid
 Francos Rodríguez (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat